Brenton ist der Familienname folgender Personen:
 Howard Brenton (* 1942), britischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Lucas Brenton (* 1991), australischer Popsänger und Internetpersönlichkeit
 Samuel Brenton (1810–1857), US-amerikanischer Politiker
 Tony Brenton (* 1950), britischer Diplomat
 Will Brenton (* 1962), britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 William Brenton (nach 1600–1674), englischer Politiker

Brenton ist der Name folgender Orte:
 Brenton (Nova Scotia), Kanada
 Brenton (West Virginia), Wyoming County, Vereinigte Staaten
 Brenton Township, Ford County, Illinois, Vereinigte Staaten